A Kate és Mim-Mim (eredeti cím: Kate and Mim-Mim) 2014-től futó amerikai–brit–kanadai televíziós 3D-s  számítógépes animációs sorozat, amelynek írója Sheila Dinsmore, a zeneszerzője Michael Richard Plowman. A tévéfilmsorozat a Nerd Corps Entertainment, Fremantle Media International és Disney Junior Originals. Műfaját tekintve fantasy filmsorozat, kalandfilmsorozat és filmvígjáték-sorozat. Magyarországon a Minimax adta.

Ismertető 
Kate, A történet főhőse, aki egy 5 éves kislány. Van egy plüss nyuszija: Mim-Mim, aki jó barátja. Kate fantáziadúsan cselekszik, és kitárul előtt egy ajtó, a saját  fantasztikus világába. Mim-Mim életnagyságúra nő meg, és így válik csak igazán játszótárssá. Kate és a barátaival sok érdekes helyet fedeznek fel, a kalandjaik során. Kate meg akarja oldani, a problémáit, amikkel a való világban szembe néz. A kalandok végén, Kate időben hazatér a való világba, és elmeséli, hogy Mim-Mim barátjával együtt, hogy jutottak ki a sok kalamajkából, valamint milyen csodálatos élményekben vettek részt.

Szereplők 

További magyar hangok: Sipos Eszter Anna, Semjén Nóra, Moser Károly, Varga Rókus, Bodnár Vivien, Sörös Miklós

Epizódok

Források

További információk 
 Kate és Mim-Mim  a tv.hir24.hu-n 
 Kate és Mim-Mim a holdpont.hu-n 
 Kate és Mim-Mim a fmekids.com-on 

Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
2014-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2018-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok